A Székely Mihály-emlékplakettet a Fészek Művészklub létesítette Székely Mihály Kossuth-díjas, érdemes és kiváló művész emlékére, Csillag István szobrászművész alkotásával.

A díjat első alkalommal a szólista halálának évfordulóján (1964. március 22-én), majd ezt követően minden évben ugyanezen a napon adják át az Operaház egy olyan énekművészének, aki művészi és emberi magatartása alapján erre leginkább érdemes.

Díjazottak

Források
Lista a hír végén (Kultúra.hu)
Lista a hír végén (Fidelio.hu)
Lista a hír végén (HZO.hu)
Sajtóhírek

Külső hivatkozások
 Az emlékplakett képe

Kitüntetett magyarok listái
Magyar kulturális témájú listák
Magyar zenei díjak